La Gaceta puede hacer referencia a:

 Publicaciones
 La Gaceta, diario oficial de Honduras, fundado en 1890.
 La Gaceta de la Iberosfera, diario digital generalista español, anteriormente llamado La Gaceta de Intereconomía y La Gaceta de los Negocios, fundado en 1989.
 La Gaceta, publicación mexicana del Fondo de Cultura Económica, fundada en 1954.
 La Gaceta Regional de Salamanca, diario local de Salamanca, España, fundado en 1920.
 Gaceta de Madrid, antigua denominación del Boletín Oficial del Estado de España, fundado en 1661.
 La Gazeta de Murcia, primer diario publicado en la Región de Murcia, España, 1706.
 Gazeta de Lisboa, diario oficial de Portugal entre 1715 y 1820.
 La Gaceta del Norte, diario local de Bilbao, España, editado entre 1901 y 1984.
 Gazeta de Buenos-Ayres, diario oficial de Argentina, editado entre 1810 y 1821.
 La Gaceta Literaria, revista cultural española editada entre 1927 y 1932.
 La Gaceta, diario provincial de Tucumán, Argentina, fundado en 1912.

 Cerámica
 Gaceta refractaria, recipiente de arcilla refractaria utilizada para la protección de piezas de porcelana o cerámica durante su cocción en hornos de leña o carbón.